Aleksandra Andreievna Fedoriva (; Moscou, Rússia, 13 de setembre de 1988) és una atleta russa, especialista en la prova de 200 m en la qual va arribar a ser medallera de bronze europea el 2010.

Carrera esportiva 
Al Campionat Europeu d'Atletisme de 2010 va guanyar la medalla de bronze en els 200 metres, corrent-los en un temps de 22,44 segons, arribant a meta després de la francesa Myriam Soumaré (or amb 22,32 s) i la ucraïnesa Ielizaveta Viktorivna Brizhina (plata també amb 22,44 segons).

Referències

Enllaços externs 
 

Esportistes moscovites
Atletes russos
Esportistes russos als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Esportistes russos als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Campiones d'Europa júnior d'atletisme